Карташово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карташово — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2021 г.
 Карташово — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Карташово — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Карташово — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Карташово — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Карташево
 Карташов
 Карташовка